Okręty Royal Navy o nazwie HMS "Agamemnon" (nazwa pochodzi od legendarnego greckiego króla Agamemnona):
 Pierwszy "Agamemnon" był 64 działowym okrętem liniowym (ang. third-rate) zwodowanym w 1781 i rozbitym w 1809.
 Drugi "Agamemnon" był 91 działowym okrętem liniowym (ang. second-rate) o napędzie śrubowym zwodowanym w 1852 i sprzedanym w 1870.
 Trzeci "Agamemnon" był pancernikiem typu Ajax pozostającym w służbie w latach 1879 - 1903.
 Czwarty "Agamemnon" był pancernikiem typu Lord Nelson zwodowanym w 1906, przerobionym w 1920 na okręt-cel sterowany radiowo i sprzedanym w 1927.
 Piąty "Agamemnon (M10)" był statkiem handlowym zwodowanym w 1929, zarekwirowanym przez marynarkę w 1940 i używanym jako pomocniczy stawiacz min.
 Szósty "Agamemnon" to atomowy okręt podwodny typu Astute, w budowie od 2013.

Agamemnon